Centurija (latinsko ) je  lahko:

 volilna enota rimske centurijske skupščine (comitia centuriata), 
 centurija,  taktična vojaška enota rimske vojske
 centurija, enota republikanske milice v španski državljanski vojni
 centuria, rimska ploščinska enota = 100 heredia
 Centuria, Wisconsin, vas v Združenih državah Amerike